What Child Is This?, en español, ¿Quien es este Niño? Es un célebre villancico tradicional, cuyo texto fue escrito en 1865 por el poeta y autor de himnos ingleses William Chatterton Dix (1837 - 1898).   El texto fue luego adaptado por John Stainer (1840 - 1901) a la melodía de la célebre canción tradicional inglés Greensleeves (XVI SIGLO), canción atribuida alguna vez a Enrique VIII.

Texto 
El texto, del cual existen algunas variantes y que se compone de 3 estrofas, de 8 versos cada una, habla del Nacimiento de Jesús y de la llegada de los Reyes Magos. La letra del villancico forma parte del poema escrito por Dix llamado The Manger Throne.

Antecedentes e influencias 
En el momento de escribir la letra de What Child is This? en 1865, William Chatterton Dix trabajaba como director de una compañía de seguros. Él estaba afligido por una grave e inesperada enfermedad que le mantuvo en cama y sufriendo una fuerte depresión.  Su experiencia próxima a la muerte le llevó a una renovación espiritual mientras se recuperaba.  Durante ese tiempo, leyó la Biblia comprensivamente y se inspiró para escribir himnos como Alleluia! Sing to Jesus! y As with Gladness Men of Old.  El momento preciso de cuando fue escrito el poema El trono en el pesebre es discutido.  Mientras que el periódico de Tampa, Florida St. Petersburg Times detalla como Dix escribía la obra después de leer en el Evangelio la Epifanía d ese año (Mateo 2:1–12) narrando el viaje de los Reyes Magos; la antología de canciones Singer's Library of Song: Medium Voice sostiene que fue escrito durante la Navidad de 1865.

Referencias

Enlaces externos 
  A Treasure of Christmas Carols – The Hymns and Carols of Christmas: What Child Is This?, http://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/Hymns_and_Carols/what_child_is_this_version_1.htm

Canciones navideñas
Música cristiana
Canciones sobre Jesús
Canciones de 1871